Kankei kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Hamnam, provins, 
 Hambuk, provins, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar